Félix foi o cognome de vários papas católicos (e de dois antipapas, daí vêm diferenças na numeração, consoante se considerem os antipapas ou não): 

 Papa Félix I - (269?-274?)
 Antipapa Félix II - (353 - 365) (embora tenha sido durante muito tempo considerado um Papa autêntico e como tendo morrido santo e mártir)
 Papa Félix III - (483-492)
 Papa Félix IV - (526-530)
 Antipapa Félix V - (1439-1449)

Desambiguações de papas